Митрополи́т Кириа́к (, в миру Андре́ас Георгопе́трис, ; род. 1945, Хломотина, Керкира, Греция) — епископ Иерусалимской православной церкви, митрополит Назаретский, ипертим и экзарх всей Галилеи.

Биография 
В 1958 году прибыл в Иерусалим. Окончил Патриаршую школу в Иерусалиме.

В 1964 году был пострижен в монашество и рукоположен в сан иеродиакона. В 1966 году рукоположен в сан иеромонаха.

В 1967 году был возведён в достоинство архимандрита и назначен настоятелем монастыря на горе Фавор.

Окончил богословский факультет Афинского университета.

В 1972 году был избран параскевофилаксом (помощником ризничего) храма Воскресения Господня в Иерусалиме.

В 1976 году назначен настоятелем Георгиевского монастыря в Бейт-Джале.

В 1981 году определен скевофилаксом храма Воскресения Господня в Иерусалиме.

В 1984 году назначен патриаршим эпитропом в Акре.

14 сентября 1989 года хиротонисан во епископа Анфидонского с оставлением оставлен в должности Патриаршего эпитропа в Аккре и помощника Митрополита Назаретского.

11 ноября 1991 года был избран митрополитом Назаретским.

В мае 2005 года после Патриарха Иринея с должности патриарха, оказался оказался единственным епископом, который поддерживал низложенного Патриарха.

Примечания 

Митрополиты Иерусалимской православной церкви
Выпускники богословского института Афинского университета